Wymyślanka peut désigner en Pologne :
 Wymyślanka, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Wymyślanka, village de la voïvodie de Grande-Pologne.